Tjenare kan syfta på:

 Tjenare kungen – en svensk dramakomedifilm från 2005